Termenul „Lup de mare” se poate referi la:

 O specie de pești, din familia (Anarhichadidae), 
 Păsări răpitoare de mare, din familia (Stercorariidae)
 Lupul de mare, un roman scris de Jack London
 Filme omonime, ecranizări ale romanului lui London
 Numele unui serial german